Abussi ist:

 Abussi Island, eine australische Insel

Abussi ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Abussi (* 1947), italienischer Kameramann und Regisseur
 Luigi Abussi (1852–nach 1918), italienischer Geiger, Musikpädagoge und Komponist